El Llibre de memòries de diversos successos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e Regne de València és un dietari de la ciutat de València del 1308 al 1644, obra de diversos autors: un d'anònim fins al 1488, Francesc Joan (oncle de l'humanista Honorat Joan) en 1488-1535, Francesc Marc del 1535 al 1616 i Joan Lluc Ivars des del 1616.

L'estil és lacònic, i remarca les diverses eleccions i incidències municipals. Hi destaca una breu explicació de la Revolta de les Germanies a València (1519-23), de la qual el cronista fou testimoni i familiarment implicat. Fou publicat el 1930 per l'Acció Bibliogràfica Valenciana, amb introducció i notes de Salvador Carreres Zacarés.

Referències 

Obres literàries del segle XIV
Obres literàries del segle XV
Obres literàries del segle XVI
Obres literàries del segle XVII
Cròniques